iMac G3, первоначально выпущенный как iMac, был серией персональных компьютеров Macintosh разработанных компанией Apple Computer, Inc. с 1998 по 2003 год.

Описание 
Благодаря универсальному дизайну, основанному на ЭЛП-дисплее и покрытому ярким полупрозрачным пластиком, iMac стал первым потребительским продуктом, выпущенным при временном генеральном директоре и соучредителе Apple  Стиве Джобсе после его возвращения в финансово проблемную компанию. iMac был огромным успехом для Apple, оживляя компанию и влияя на дизайн продуктов конкурентов. Это сыграло свою роль в отказе от устаревших технологий, таких как Дискеты, последовательные порты и ADB, в пользу USB. Линейка продуктов обновлялась с 1998 по 2001 год новыми технологиями и цветами, в конечном итоге их заменили iMac G4 и Emac.

Стив Джобс сократил крупные продуктовые линейки компании сразу же после того, как стал временным генеральным директором Apple в 1997 году. Ближе к концу года Apple сократила линейку настольных компьютеров Mac с десяти различных моделей до четырех моделей Power Macintosh G3, которые включали непосредственного предшественника iMac , эксклюзивный продукт образовательного рынка под названием Power Macintosh G3 All-In-One. Прекратив выпуск серии Performa, ориентированной на потребителя, Apple нуждалась в замене ценового ориентира Performa. Компания анонсировала iMac 6 мая 1998 и выпустила в продажу 15 августа 1998 года.

Внутренне iMac G3 представлял собой комбинацию проекта MacNC и Common Hardware Reference Platform (CHRP). хотя обещание CHRP никогда не было полностью реализовано, работа, которую Apple проделала над CHRP, значительно помогла в разработке iMac. Одно из изменений от CHRP, например, состояло в загрузке классической Mac OS с помощью 4-мегабайтного файла Mac OS ROM, хранящегося на диске. Оригинальный iMac использовал процессор PowerPC G3 (PowerPC 750), который также работал в линейке Apple High-end Power Macintosh в то время, хотя и на более высоких скоростях. Он был продан за 1299$ и поставлялся вместе с Mac OS 8.1, который вскоре был обновлен до Mac OS 8.5.

iMac постоянно обновлялся после своего первоначального выпуска. Помимо увеличения технических характеристик (скорость процессора, объем видеопамяти и жесткого диска), Apple заменила Bondi Blue новыми цветами. На протяжении всего срока службы iMac выпускался в общей сложности в тринадцати цветах.

Более позднее обновление оборудования создало более гладкий дизайн. Этот iMac второго поколения отличался щелевым оптическим приводом, FireWire," безвентиляторной " работой (через свободное конвекционное охлаждение), слегка обновленной формой и возможностью беспроводной сети аэропорта. Apple продолжала продавать эту линейку iMac до марта 2003 года, в основном клиентам, которые хотели иметь возможность работать со старой операционной системой Mac OS 9. Поддержка USB и FireWire, а также поддержка удаленного доступа, Ethernet и беспроводной сети (через 802.11 b и Bluetooth) вскоре стал стандартом во всей линейке продуктов Apple. Добавление высокоскоростного FireWire исправило недостатки более ранних iMac.

Модель iMac CRT, теперь ориентированная на образовательный рынок, была переименована в iMac G3 и продолжала выпускаться вместе со своим преемником iMac G4 до тех пор, пока не был выпущен EMac. Поскольку Apple продолжала выпускать новые версии своих компьютеров, термин iMac продолжал использоваться для обозначения машин в своей потребительской линейке настольных компьютеров.

iMac резко отличался от любого предыдущего основного компьютера. Он был сделан из полупрозрачного пластика цвета "Bondi Blue" и имел яйцевидную форму вокруг 15-дюймового (38,1 см) ЭЛТ-дисплея. В корпусе имелась ручка, а периферийные разъемы были спрятаны за дверцей с правой стороны компьютера. Двойные разъемы для наушников спереди дополняли встроенные стереодинамики. Дэнни Костер был оригинальным дизайнером продукта, а Джонатан Айв помогал в дальнейшем процессе. Уникальные варианты формы и цвета iMac G3 помогли укорениться в поп-культуре конца 1990-х годов IMac был первым компьютером, который предлагал исключительно USB-порты в качестве стандарта, в том числе в качестве разъема для своей новой клавиатуры и мыши, таким образом отказавшись от предыдущих периферийных соединений Macintosh, таких как последовательные порты ADB, SCSI и GeoPort.

Еще одним радикальным шагом был отказ от 3,5-дюймового дисковода гибких дисков, который присутствовал в каждом Macintosh начиная с первого в 1984 году. Apple утверждала , что записываемые компакт-диски, интернет и офисные сети быстро делают дискеты устаревшими; однако упущение Apple вызвало споры. На момент появления iMac сторонние производители предлагали внешние USB-дисководы, часто из полупрозрачного пластика, чтобы соответствовать корпусу iMac. Apple изначально анонсировала, что внутренний модем в iMac будет работать только на 33,6 Кбит/с, а не на новой скорости 56 Кбит / с, но был вынужден под давлением потребителей принять более быстрый стандарт.

Такие компоненты, как фронтальный ИК-порт и лоток для загрузки компакт-дисков, были заимствованы из линейки ноутбуков Apple. Хотя iMac официально не имел слота расширения, первые версии имели слот, получивший название "мезонинный слот". Он был только для внутреннего использования Apple, хотя для него было выпущено несколько сторонних карт расширения, таких как обновление видеокарты 3dfx Voodoo II от Micro и тюнер SCSI/SCSI-TV карты (iProRAID и iProRAID TV) от немецкой компании Formac. Мезонинный слот был удален из более поздних iMac, хотя, согласно статье в немецком компьютерном журнале c't, гнездо может быть переоборудовано на iMac версии C.

Клавиатура и мышь были переработаны для iMac с полупрозрачным пластиком и отделкой Bondi Blue. Клавиатура была меньше, чем предыдущие клавиатуры Apple, с белыми символами на черных клавишах вызвали споры. А мышь была маленькой, круглой и неудобной в использовании. Apple продолжала поставлять круглую мышь, добавляя к кнопке дивот в более поздних версиях, чтобы пользователи могли различать правильную ориентацию на ощупь. На выставке Macworld Expo 2000 года в Нью-Йорке была представлена новая продолговатая оптическая мышь, известная как Apple Pro Mouse (а позже переименованная в "Apple Mouse"), заменила круглую мышь во всех последующих ревизиях G3.  В то же время была представлена клавиатура Apple Pro. Это была полноразмерная клавиатура с расширенной раскладкой, невиданной со времен последних клавиатур ADB.

Первая ревизия iMac G3 включала 15-дюймовый (13,8-дюймовый видимый) ЭЛТ-дисплей, процессор 233 МГц, графику ATI Rage IIc, жесткий диск объемом 4 ГБ, дисковод CD-ROM с загрузкой в лоток, два порта USB, модем 56 Кбит/с, встроенный Ethernet, инфракрасный порт, встроенные стереодинамики и два порта для наушников. Он выпускался исключительно в полупрозрачном пластике "Bondi Blue" и был известен как Revision A. 17 октября iMac был обновлен до графики ATI Rage Pro. Она сохранила первоначальную цену своего предшественника в размере 1299 долларов. С появлением 5 января 1999 года модели Revision C были сняты инфракрасные и мезонинные функции iMac, а ее цена упала до 1199 долларов США. Емкость жесткого диска увеличилась, и был добавлен более быстрый процессор. Синий цвет Bondi Blue был прекращен и заменен пятью новыми цветами: клубничным, черничным, лаймовым, виноградным и мандариновым. Последнее обновление, Revision D, было выпущено 14 апреля 1999 года, которое сохранило свои предыдущие спецификации, за исключением более быстрого процессора.

Ссылки 

Оборудование Apple Inc.
Персональные компьютеры
Появились в 1998 году в США